Dall o dalla, eina agrícola emprada principalment per tallar l'herba farratgera i el blat
 Dall o podall, eina agrícola de mida reduïda que s'usa per a la verema del raïm, per dallar herba, o per tallar els bolets per la seva base
 Dall, era el que antigament és feia servir per desbrossar el bosc, no té res a veure amb la dalla de cegar, ni amb el falçó de veremar. Quan s'anava el bosc és portava agafat el cinturo en el cul, ja que disposa d'un forat a la part de dalt per posar un tronc i poder-se aguantar amb el cinturo. Ganivets Pallares 1917, de Solsona encara en fabricar.
 William Healey Dall (Boston, Massachusetts, 1845 – 1927), destacat malacòleg i naturalista estatunidenc
 John Dall (Nova York, 1918 − Hollywood, Los Angeles, Califòrnia, 1971), actor estatunidenc